"Containerless" é um termo utilizado na área de desenvolvimento de software para descrever uma abordagem de implantação de aplicações em nuvem que não depende de contêineres, como Docker ou Kubernetes.

Em vez de usar contêineres, as aplicações são implantadas diretamente em uma plataforma de nuvem, como Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) ou Microsoft Azure. Essa abordagem oferece vantagens em relação aos contêineres, como uma melhor eficiência de recursos, escalabilidade mais fácil e menor complexidade.

No entanto, a abordagem "containerless" também pode ter algumas desvantagens, como uma menor portabilidade e flexibilidade em relação aos contêineres. Além disso, a implementação de "containerless" pode exigir habilidades específicas dos desenvolvedores e arquitetos de nuvem para garantir a segurança e a estabilidade da aplicação.

Em resumo, "containerless" é uma abordagem alternativa para a implantação de aplicações em nuvem que tem suas vantagens e desvantagens em relação aos contêineres. Cada abordagem deve ser avaliada cuidadosamente antes de ser adotada, dependendo das necessidades específicas de cada aplicação.

Fontes: https://platform9.com/blog/what-is-a-containerless-application/;  https://www.redhat.com/en/blog/going-containerless-are-containers-always-necessary; https://www.tensorflow.org/tfx/tutorials/serving/rest_simple_containerless;